Tyschiw (ukrainisch ; russische Entsprechung Tischew/Тишев) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Malyn, siehe Tyschiw (Malyn)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Tyschiw (Mukatschewo)